Nokia E90 – telefon komórkowy firmy Nokia.

Dane techniczne 
 Alarm wibracyjny
 Bateria 1500 mAh, rodzaj Li-ion lub Li-Poly
 Maksymalny czas czuwania: 336 godzin
 Maksymalny czas rozmów: 300 minut
 Wyświetlacz TFT, wymiary: 800x352 px
 Wyświetlacz TFT, wymiary: 240x320 px

Funkcje 
 Aparat cyfrowy 3.2 Mpix auto focus, flash, drugi CIF
 4x zoom
 Dyktafon
 GPRS, HSDPA
 GPS
 Wi-Fi 802.11g
 Irda
 Bluetooth
 Java 2.0
 MP3
 USB
 Radio
 Wiadomości SMS i MMS
 Alarm
 Budzik
 Data
 Kalendarz
 Kalkulator
 Przypomnienie
 Słownik
 Zegar

Bibliografia 
 Opis telefonu

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie mGSM.pl

E90
Telefony komórkowe z 2007 roku

de:Nokia Eseries#Nokia E90 Communicator